Ženská čtyřhra Tianjin Open 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do deblové soutěže tenisového turnaje v Tchien-ťinu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čínský pár Sü I-fan a Čeng Saj-saj, jehož členky nestartovaly společně. Čeng se rozhodla pro účast na paralelním turnaji Hong Kong Tennis Open. Spoluhráčkou Sü se stala Magda Linetteová, s níž došla do finále.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený americko-čínský pár Christina McHaleová a Pcheng Šuaj, který ve finále zdolal polsko-čínskou dvojici Magda Linetteová a Sü I-fan ve dvou setech 7–6 a 6–0. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. McHaleová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA a pro bývalou světovou jedničku Pchengovou to bylo jubilejní dvacáté takové vítězství.

Nasazení párů 
  Arantxa Parraová Santonjaová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Oxana Kalašnikovová (semifinále)
  María Irigoyenová /  Tatjana Mariová (1. kolo)
  '''Christina McHaleová /  Pcheng Šuaj (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2016
Tenis v Číně v roce 2016